«Sin Cara» puede referirse a:
Cinta de Oro, nombre artístico de José Jorge Arriaga Rodríguez (n. 5 de agosto de 1977), luchador profesional mexicano-estadounidense que trabajó en WWE bajo el pseudónimo de Sin Cara desde 2013 a 2019.
Carístico, nombre artístico de Luis Ignacio Urive Alvirde (n. 22 de diciembre de 1982), luchador profesional mexicano qué trabajó en WWE bajo el peseudónimo de Sin Cara desde 2011 a 2013.
Sin Cara, un fantasma, personaje de la película de animación japonesa Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro en Argentina, Colombia, México y España; o Las aventuras de Chihiro en Venezuela).